Vira
Ou ainda:
O Vira - canção de Secos e Molhados

Localidades
França
 Vira (Ariège)

Suíça
Vira (Gambarogno)

Desambiguação